DR 3 – modello di automobile presentato nel 2006
 DR 3 – modello di automobile commercializzato a partire dal 2018